Электронный ключ:

 Электронный ключ — электронный коммутирующий элемент, полупроводниковый или электровакуумный прибор, предназначенный для использования в двух состояниях — полностью открытое, для беспрепятственного пропускания электрического тока, или полностью закрытое (см.: Ключ (электротехника)#Электронные).
 Электронный ключ — электронное устройство, имеющее память, с записанной в ней аутентификационной информацией, с возможностью считывания этой информации неким идентифицирующим / аутентифицирующим устройством.
Электронный ключ — аппаратное средство, предназначенное для защиты программного обеспечения и данных от копирования, нелегального использования и несанкционированного распространения.
 Электронный ключ — портативное устройство для отпирания двери с электронным замком, выполненное в виде магнитной карточки, бесконтактного устройства, действующего на некотором расстоянии, или устройства с электрическим контактом.
 Электронный ключ — телеграфный ключ с электронным устройством для автоматического формирования посылок кода Морзе.
 Электронный ключ ЭЦП — символьный ключ, применяемый для электронной цифровой подписи.

См. также 
Ключ (значения)